Jebb ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Jebb (1735–1812), britische Sozialreformerin
 Eglantyne Jebb (1876–1928) britische Kinderrechtlerin
 Gladwyn Jebb, 1. Baron Gladwyn (1900–1996), britischer Politiker und Diplomat

 Miles Jebb, 2. Baron Gladwyn (1930–2017), britischer Peer, Autor und Politiker
 Richard Claverhouse Jebb (1841–1905), britischer Philologe und Politiker
 Richard Jebb (1729–1787), britischer Mediziner
 Susan Jebb (* 1964), britische Ernährungswissenschaftlerin und Politikberaterin